Ivan Kristan je lahko:
 Ivan Kristan (partizan)
 Ivan Kristan (pravnik)